Митев — болгарская фамилия.

Известные носители 
  (1918 — ?) — болгарский военный и политический деятель, командующий 3-й армией (1971—1976), начальник Военной академии им. Георгия Раковского (1977—1983), депутат Народного собрания (1976—1981).
  (род. 1972) — северномакедонский баскетбольный тренер, главный тренер клуба Адриатической лиги «Скопье Аэродром» (2009, 2014—2015).
  (1922—2003) — болгарский дипломат и политик; посол Болгарии на Кубе, Венгрии и Румынии; депутат Великого народного собрания (1946—1949) и Народного собрания (1962—1976).
  (род. 1992) — болгарский футболист, игрок чемпионата Болгарии в составе клубов «Черно море» и «Любимец 2007».
  (род. 1984) — болгарский футболист, игрок чемпионата Болгарии в составе софийского клуба «Локомотив».
  (род. 1989) — болгарский экономист и политик, депутат Народного собрания (с 2021).
 Митев, Константин:
  (род. 1964) — болгарский волейболист, участник Олимпийских игр (1988).
  (род. 1984) — болгарский волейболист, чемпион (2012) и обладатель Кубка Болгарии (2005).
  (род. 1984) — болгарский юрист, генеральный директор Болгарского национального радио (с 2021).
  (род. 1970) — болгарский тяжелоатлет, участник Олимпийских игр (1992).
  (род. 1997) — северномакедонский баскетболист, игрок клубов чемпионата Северной Македонии.
  (род. 1936) — болгарский политолог и социолог, председатель Болгарской социологической ассоциации (1991—1995, 1997—1999).
  (род. 1985) — болгарский футболист, финалист Кубка Болгарии в составе клуба «Поморье» (2010).
  (1924—2006) — болгарский военный, заместитель начальника штаба Сухопутных войск Болгарии (1981).
  (род. 1968) — немецкий хоккеист, игрок чемпионата ГДР в составе берлинского клуба «Динамо» и чемпионата Германии в составе «Айсберен Берлин».
  (род. 1950) — болгарский политолог и историк, председатель Македонского научного института (2008—2014).
  (род. 1955) — болгарский журналист и политик, депутат Великого народного собрания (1990—1991) и Народного собрания (1991—1994, 2005—2009).
  (род. 1958) — болгарский биатлонист, участник Олимпийских игр (1980, 1984).